Josef Vašíček – hockeista su ghiaccio ceco
 Václav Vašíček – calciatore ceco
 Vladimír Vašíček – pittore ceco